Открытый чемпионат Румынии по теннису — общее название двух отдельных профессиональных теннисных турниров:

 Открытый чемпионат Румынии по теннису среди мужчин (с 2011 года BRD Nastase Tiriac Trophy) — мужской турнир ATP, проходит в Бухаресте в сентябре с 1993 года
 Открытый чемпионат Румынии по теннису среди женщин (в 2011 году BCR Open Romania Ladies) — женский турнир ITF, проводится в Бухаресте с 2007 года (с 2010 года — в конце июля).